Die Liste von Seen in Norwegen führt die flächengrößten Seen mit mehr als 7 km² auf, die ausschließlich in Norwegen oder grenzübergreifend auch teilweise in Schweden, Finnland oder Russland liegen. Die Vorsortierung ist nach der Fläche in Norwegen, eine Sortierung nach Wassertiefe, Volumen, Stauraum oder Höhenlage ist auch möglich. Mit 17.900 km² nehmen die Süßwasserseen etwa 5,5 % der norwegischen Festlandes ein, die hier aufgeführten See haben davon einen Anteil von 6.100 km². Das Festland wird nahezu vollständig vom Skandinavischen Gebirge eingenommen und ist durch die Vergletscherung in den Kaltzeiten mit u-förmigen Trogtäler im Landesinneren und mit zu Fjorden vertieften Flusstälern an der Küste geprägt. Von den etwa 250 größten Seen liegen nur 20 % tiefer als , 10 % aber über  Norwegen hat mit dem Hornindalsvatnet Europas tiefsten See (514 m). Mehr als die Hälfte der großen Seen werden als Stauseen genutzt, die zusammen mit 42 km³ etwa 65 % des in Norwegen verfügbaren Gesamtstauraums von 65 km³ ausmachen. Viele der Stauseen sind über Tunnel zu Speicherkraftwerksnetzen verbunden. Die gesamte installierte Leistung aller Wasserkraftwerke summiert sich in Norwegen auf 33 GW.

Die flächengrößten Seen in Norwegen 
Alle Angaben sind der Datenbank NVE Atlas des Norges vassdrags- og energidirektorat entnommen.

Siehe auch 
 Liste der tiefsten Seen
 Liste der größten Stauseen der Erde
 Liste der größten Seen in Europa

Einzelnachweise 

 
Norwegen
!Liste der Seen in Norwegen